Авдеевская волость

 Авдеевская волость — в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии
 Авдеевская волость — Пудожском уезде Олонецкой губернии
 Авдеевская волость — в Сосницком уезде Черниговской губернии